Camp Rock е саундтрака на едноименния оригинален филм на Disney Channel, издаден на 17 юни 2008. Пълни версии на песните са пуснати в официалния сайт на филма на 10 юни за една седмица, а самият саундтрак е представен по Радио Disney. Във Великобритания албумът е издаден на 14 юни.

Всички издания на саундтрака имат специално приложение, позволяващо гледането на акустична версия на песента „This Is Me“, когато компютърът, на който е пуснат, има достъп до интернет.

На 16 ноември 2008 караоке/инструментал версия на албума е издадена.

Песни

Target Exclusive: Camp Rock 2-Disc Collector's Editon Soundtrack 
Колекционерско издание в два диска само за магазина Target включва:

 Диск 1: саундтрака Camp Rock
 Диск 2: Бонус DVD със:
 „Rock On: Making of The Music“
 откъси от албума на Jonas Brother, A Little Bit Longer
 слайдшоу със снимки
 видеоклип на „Start The Party!“
 стикери Camp Rock
 специален пакет с текстовете на песните
 модифицирани откъси от песните за мелодии за телефон

European Exclusive: Camp Rock – Rock Out Edition 
Освен нормалния списък песни на саундтрака, тази версия включва няколко акустични версии и ремиксове на някои от песните, както и снимки, скрийнсейвъри и други.

Бонус DVD-то включва:
 „Rock On: Making of The Music“
 откъси от албума на Jonas Brother, A Little Bit Longer
 откъси от албума на Деми Ловато, Don't Forget
 „We Rock“ (видео)
 „Start The Party“ (видео)
 „Play My Music“ (видео)
 създаването на „Start The Party“
 преглед на самия филм
 слайдшоу със снимки

Woolworths (UK) Exclusive DVD „Camp Rock The Videos“ 
Британския магазин Woolworths пуска специално DVD с видеоклипове към някои от песните от саундтрака.

 „Play My Music“
 „Here I Am“
 „Start The Party“
 „This Is Me“
 „We Rock“

Japan & Philippines Exclusive: Bonus DVD 
Специалното бонус DVD издание включва:

 „Rock On – Making of the Music“
 „Jonas Brothers – New Album Preview“ (откъси от албума)
 „Start The Party – Music Video“
 „Camp Rock Scrapbook – Photo Slideshow“

Позиции в класациите

Чуждестранни версии на песни

Хинди версии

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Camp Rock

Албуми на Джонас Брадърс
Албуми на Деми Ловато
Саундтракове
Музикални албуми от 2008 година